Клиффорд (Клифф) Уильямс (; 14 декабря 1949, Ромфорд, Англия) — британский бас-гитарист, известный как  участник австралийской хард-рок-группы AC/DC с 1977 по 2016 годы и с 2020 года. Был включен в Зал славы рок-н-ролла в 2003 наряду с другими участниками AC/DC.

Биография 
Он переехал со своей семьёй в Ливерпуль, когда ему было девять лет, где он провёл первые два рабочих года своей жизни как инженер прежде, чем присоединиться к его первой группе.

В 1970 году Клифф Уильямс начал выступать со своей первой группой Home: вокалистом Миком Стаббсом, гитаристом Лори Визефилдом, клавишником Клайвом Джоном и барабанщиком Миком Куком.

В 1972 году Джим Андерсон заменяет Клайва Джона и Home выпускают одноимённый альбом, и, благодаря хиту Dreamer, в ноябре 1972 года альбом занимает 41-е место в британских чартах. Их следующий альбом: The Alchemist, вышел в 1973, но не имел большого успеха. Однако, когда британский исполнитель народных песен и поэт—песенник Эл Стюарт предложил Home поддержать его в его первом американском туре в марте 1974 года, Мик Стаббс оставил группу. Оставшиеся участники стали Группой Эла Стюарта (Al Stewart Band). Группа Эла Стюарта просуществовала не долго, и Клифф Уильямс стал следующим, кто покинул группу. Он недолго играл с американской группой Stars, прежде чем сформировать свою группу Bandit в 1974. В неё входили: Джим Даймонд (вокал), Грэм Боард (барабаны, позднее Бакс Физз и группа Роджера Уотерса). Группа подписала контракт с Arista Records и в 1977 году выпустила альбом Bandit. Также группа выступала на разогреве у Алексиса Корнера за год до своего распада.

Когда группа распалась — Клифф хочет завязать с музыкой, но его друг убеждает его пойти на прослушивание к AC/DC, которые искали басиста на замену Марка Эванса, уволенного вскоре после записи альбома Let There Be Rock. Клифф пошёл на прослушивание и был принят, но у него были проблемы с получением разрешения на въезд в Австралию. После первых выступлений в составе AC/DC во время тура Let There Be Rock, Клифф участвует в создании студийного альбома Powerage в 1978 году. Он стал известен тем, что он играет устойчивые басовые партии.

Живёт в юго-западной Флориде. Есть дочь Эрин Лукас.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыканты AC/DC
Бэк-вокалисты
Члены Зала славы рок-н-ролла